Cisło ist der Familienname folgender Personen:

 Maciej Cisło (* 1947), polnischer Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer
 Mieczysław Cisło (* 1945), Weihbischof in Lublin